Recht op arbeid, een economisch en sociaal recht dat vastligt in mensenrechtenverdragen
 Right to work (Verenigde Staten), wetgeving in verschillende Amerikaanse staten die verplicht vakbondslidmaatschap verbiedt